Torne (rijeka u Engleskoj), pritoka Trenta
 Torne (rijeka u Švedskoj)